Испуханы — название нескольких населённых пунктов:
 Испуханы — деревня в Красночетайском районе Чувашии.
 Испуханы — деревня в Ядринском районе Чувашии.